Пит Сампрас је освојио турнир. У финалу је победио Маливаја Вошингтона резултатом 6-3, 6-2.

Носиоци 

  Џим Куријер (четврто коло)
  Пит Сампрас (победник)
  Стефан Едберг (четвртфинале)
  Борис Бекер (треће коло)
  Петр Корда (полуфинале)
  Горан Иванишевић (друго коло)
  Мајкл Ченг (друго коло)
  Андре Агаси (четврто коло)
  Михаел Штих (четврто коло)
  Рихард Крајичек (четвртфинале)
  Вејн Фереира (друго коло)
  Томас Мустер (треће коло)
  Ги Форже (четврто коло)
  Маливај Вошингтон (финалиста)
  Александар Волков (друго коло)
  Хенрик Холм (друго коло)

<li>  Андреј Медведев (четврто коло)
<li>  Марк Вудфорд (четвртфинале)
<li>  Арно Беч (треће коло)
<li>  Фабрис Санторо (треће коло)
<li>  Марк Росе (четврто коло)
<li>  Алберто Манчини (друго коло)
<li> n/a
<li>  Карл-Уве Штеб (треће коло)
<li>  Магнус Ларсон (друго коло)
<li>  Емилио Санчез (друго коло)
<li>  Јакоб Хласек (треће коло)
<li>  Франсиско Клавет (друго коло)
<li>  Никлас Култи (четврто коло)
<li>  Жаиме Онсинс (друго коло)
<li>  Хавијер Санчез (друго коло)
<li>  Андреј Черкасов (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Тенис 1993.